Il gruppo della plagionite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della plagionite 
 Fülöppite
 Eteromorfite
 Plagionite
 Rayite
 Semseyite

Note 

Plagionite